Fort Napoléon peut désigner :
 Fort Napoléon, une fortification militaire située dans la ville belge d'Ostende ;
 Fort Napoléon, dans le département du Var, qui doit son nom à Napoléon I ;
 Fort Napoléon, sur l'île de Terre-de-Haut, dans l'archipel des Saintes en Guadeloupe, qui doit son nom à Napoléon III ;
Fort Napoléon, ancien nom d'une ville de Kabylie (Algérie), aujourd'hui Larbaâ Nath Irathen.